Ел Атомо има више значења:

 Ел Атомо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Атомо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику